Невожилде — район в Португалии:
 Невожилде — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Невожилде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту, муниципалитет Лозада.
 Невожилде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту, муниципалитет Порту.